Menestio di Arne – personaggio della mitologia greca, figlio di Areitoo e Filomedusa. Fu ucciso da Paride
 Menestio di Spercheo – personaggio della mitologia greca, figlio del dio Spercheo e Polidora, figlia di Peleo